Gillespie kan som auktorsförkortning betyda:

 Graeme R. Gillespie
 Rosemary G. Gillespie
 John Wynn Gillespie

Robotskapade auktorsförkortningar